Национальная лига А 2001/2002 годов () — 105-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Предварительный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

Переходный турнир

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 2001 году
Спорт в Швейцарии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002